Il existe plusieurs festivals internationaux consacrés au court métrage :
 Le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.
 Le Festival international du court métrage d'Oberhausen.
 Le Festival international du court métrage étudiant de Cergy-Pontoise.
 Le Festival international du court métrage Kratkofil.
 Le Festival international du court métrage et de la vidéo de Wattrelos.